High Rocks kan syfta på följande platser

Bahamas 

 High Rock (distriktshuvudort), East Grand Bahama District,

USA 

 High Rocks (stup i USA, North Carolina, Henderson County), 
 High Rocks (berg i USA, North Carolina, Swain County), 
 High Rocks (berg i USA, North Carolina, Yancey County), 
 High Rocks (berg i USA, Virginia), Wythe County, 
 High Rocks (ås), Massachusetts, Worcester County, 
 High Rocks (berg i USA, New Jersey), Warren County, 
 High Rocks (stup i USA, New York), Greene County, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade USAförgreningar